Those Were the Days est le titre d'une chanson d'origine russe, mais peut également désigner :

Musique 
Those Were the Days, coffret du groupe Cream (1997)
Those Were the Days, chanson du groupe Cream sur l'album Wheels of Fire (1968)
Those Were the Days, album de Johnny Mathis, 1968
Those Were the Days, album de Dolly Parton, 2005
Those Were the Days, compilation des Leningrad Cowboys
Those Were the Days, chanson ayant été un succès en 1968, accréditée à Gene Raskin
Those Were the Days chanson de Lady Sovereign, 2007
Those Were the Days, thème musical de All in the Family série TV des années 1970 
 Those Were the Days, chanson de Aaliyah tirée de Aaliyah (album), 2001

Films 
Those Were the Days, un film de 1934 de Thomas Bentley
Those Were the Days!, un film de 1940 avec William Holden
Those Were the Days..., film de Hong Kong de Billy Tang Hin-Shing (1995)
Those Were the Days, titre anglo-saxon d'un film de Didier Haudepin, Le Plus Bel Âge (1995)
Those Were the Days, film de Hong Kong d'Eric Tsang (1996) 
Those Were the Days, film de Hong Kong de Kin-Nam Cho (1997)
Those Were the Days..., film de Hong Kong de Yip Wai Man (2000)

Autres 
Those Were the Days, bande dessinée, graphismes d'Art Beeman
Those Were the Days, programme d'essai de la TV de Norman Lear qui deviendra All in the Family
Those Were the Days série irlandaise de TV
Those Were the Days, programme de radio de WDCB in Du Page County, Illinois
Those Were the Days, première nouvelle de Terry Wogan